Abánades kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Valdavia, vattendrag, 
 Abánades (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Abánades (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar